Ранчо лос Мартинез има више значења:

 Ранчо лос Мартинез (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Мартинез (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Мартинез (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Мартинез (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Мартинез (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Мартинез (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Мартинез (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику